Зелёная у́лица — название улиц в различных населённых пунктах государств бывшего СССР.

Россия 
 Зелёная улица — улица в Абакане.
 Зелёная улица — улица во Владивостоке.
 Зелёная улица — улица в Данкове.
 В Казани:
 Зелёная улица — улица в историческом центре города.
 Зелёная улица — улица в посёлке Кадышево Авиастроительного района.
 Зелёная улица — улица в посёлке Щербаково Авиастроительного района.
 Зелёная улица — улица в Калининграде.
 Зелёная улица — улица в Коломне.
 Зелёная улица — улица в Красноярске.
 Зелёная улица — улица в Курске.
 Зелёная улица — улица в Липецке.
 Зелёная улица — улица в Менделеевске.
 Зелёная улица — улица в Москве (Зеленоград).
 Зелёная улица — улица в Мурманске.
 Зелёная улица — улица в Нальчике.
 Зелёная улица — улица в Пскове.
 Зелёная улица — улица в Салавате.
 Зелёная улица — улица в Самаре.
 В Санкт-Петербурге:
 Зелёная улица — улица в Выборгском районе;
 Зелёная улица — улица в Горелово;
 Зелёная улица — улица в Ториках;
 Зелёная улица — улица в Красном Селе;
 Зелёная улица — улица в Ломоносове.
 Зелёная улица — улица в Саратове.
 В Томске:
 Зелёная улица — улица в Дзержинском;
 Зелёная улица — улица в Родионове;
 Зелёная улица — улица в Тимирязевском.
 Зелёная улица — улица в Уфе.
 Зелёная улица — улица в Химках.
 Зелёная улица — улица в Электростали.
 Зелёная улица — улица в Ярославле.

Украина 
 Зелёная улица — улица в Донецке.
 Зелёная улица — улица в Житомире.
 Зелёная улица — улица в Запорожье.
 Зелёная улица — улица в Ивано-Франковске.
 Зелёная улица — улица в Константиновке.
 Зелёная улица — улица во Львове.
 Зелёная улица — улица в Николаеве.
 Зелёная улица — улица в Одессе.
 Зелёная улица — улица в Полтаве.
 Зелёная улица — улица в Харькове.
 Зелёная улица — улица в Чернигове.

Другое 
 «Зелёная улица» — детский оздоровительный лагерь Новосибирска.
 Зелёная улица — неофициальное название телесного наказания в царской России с помощью шпицрутена.
 Зелёная улица — обиходное выражение возможности беспрепятственно двигаться поезду под разрешающие показания светофоров на определённом участке. Как правило без остановок и на максимально допустимой скорости.
 «Зелёная улица» — пьесa А. Сурова (М., Искусство,1949)

См. также 
 Зелёная площадь (Площадь Мучеников)
 Зелёный мост
 Зелёный остров
 Зелёный Остров
 Зелёный переулок
 Зелёный проспект